Navnet Königshügel  han henvise til flere steder:
 Königshügel, en kommune i Amt Hohner Harde, i Kreis Rendsburg-Eckernförde i den østlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten.
 Det tyske navn for Kongshøj i kommunen Selk i Kreis Slesvig-Flensborg.